Songkhla kan avse:

Songkhla – en stad i södra Thailand
Songkhla (provins) – en provins  i södra Thailand
 Songkhla (sjö) – en sjö i Thailand